Slovo kolorismus má více významů:

 Kolorismus (umění), malba, v níž nad kresbou převažuje smyslová účinnost barvy
 Diskriminace podle barvy pleti